Die siebente Auflage des Uber Cups, der Weltmeisterschaft für Damenmannschaften im Badminton, fand 1975 in Jakarta in Indonesien statt. Sieger wurde erstmals das Team aus Indonesien, welches im Finale Japan mit 5:2 besiegte.

Vorrunde

Australasienzone

Asienzone

Europazone

1. Runde 

Dänemark und England für 2. Runde gesetzt.

2. Runde

Endrunde

Panamerikazone

Endrunde

1. Runde

2. Runde

Finale

Weblinks 
 
 

1975
Badminton 1975
Badmintonwettbewerb in Jakarta